Wallut peut désigner :
 Cima Wallut, fabricant français de machines agricoles ;
 Charles Wallut (1829-1899), dramaturge, éditeur et financier français.